Palhano steht für:
 Palhano (Ceará), eine brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Ceará

Palhano ist der Familienname folgender Personen:
 Francisco Canindé Palhano (* 1949), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Petrolina